Robert Garland "Rob" Boutilier (nacido en 26 de agosto de 1971 en el condado de Halifax) es el creador y codirector de Kid vs Kat, una serie canadiense de dibujos animados desarrollado y producido en Studio B Productions Boutilier fue a Vancouver Film School en 1996, así como la University of King's College. Él es también patrón de DHX Media de Vancouver, Columbia Británica.

En la actualidad se encuentra trabajando como caricaturista gráfico de la DHX Media y están trabajando en un nuevo proyecto próximo.

Filmografía

Director 
 Kid vs Kat 2008
 Llevar el calor / Los tres Aargh 2010
 Nuff Said / Rimas con Coop 2010
 Trash Talking / En el Radar 2010
 Blues Blasteroid / Rata Phooey 2010
 Mejillas del Mal / Reap de una adolescente 2010
 2012

Escritor 
 Kid vs Kat (TV series) 2008 - 2011.

Departamento de Arte 
 Pound Puppies (artista del guion gráfico)
 Pucca (artista del guion gráfico)
 La Leyenda de Frosty el muñeco de nieve (artista del guion gráfico)
 Ser Ian (artista del guion gráfico)
 Yakkity Yak (artista del guion gráfico)
 Pájaro Loco (artista del guion gráfico)
 Yvon del Yukón (artista del guion gráfico)

Referencias 

Animadores de Canadá
Católicos de Canadá